Бартонвил има више значења:
 Бартонвил (Тексас)
 Бартонвил (Илиноис)